Karol Estreicher ist der Name folgender Personen:

* Karol Estreicher (der Ältere) (1827–1908), polnischer Philologe, Bibliograf, Bibliothekar und Übersetzer 
 Karol Estreicher (der Jüngere) (1906–1984), polnischer Kunsthistoriker